Plaats in Indonesië
 Krobokan (Juwangi), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Krobokan (Semarang Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java